Inkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Inkosaari (ö i Nyslott, lat 61,86, long 28,27), Södra Savolax, 
 Inkosaari (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Inkosaari (ö i Nyslott, lat 61,75, long 28,41), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar